Ronaldo Francisco Lucato (1964) — futebolista brasileiro

 Leandro Coelho Cardoso (1979) — futebolista brasileiro

Ver também 
Lê Lê Lê

Desambiguações de antropônimos